La playa de Ostende o Urdiales está situada en el municipio de Castro-Urdiales, en España. Tiene forma de concha, con una longitud de 900 metros y una anchura media de 50 metros. 
Está dividida en dos secciones, la primera de menor tamaño llamada "del matadero", por haber estado situado en sus inmediacioens el antiguo matadero municipal. Separada de esta por la Punta de los Cuervos (llamada erróneamente Punta Estebanot) se encuentra la Playa de Ostende, de mayor tamaño.
La playa fue creada a principios de los noventa con grava de cantera, aunque existen zonas, como la cercana al polideportivo Peru Zaballa en la que la arena natural ha ido sustituyendo paulatinamente a la piedra molida.

Referencias 
 Ministerio de Medio Ambiente, playas de Castro-Urdiales
 Guías MasMar, playa de Ostende

Ostende